Ibul (Lembak), een plaats in Indonesië
Ibul (Kuantan Mudik), een plaats in Indonesië
Ibul (Simpang Teritip),  een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Barat (West-Banka) in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung) in Indonesië
Ibul (Manna), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing